Casta Diva, une aria (cavatine) figurant dans l'opéra Norma écrit par Vincenzo Bellini en 1831.
 Casta Diva, un film italien réalisé par Carmine Gallone, sorti en 1935.
 Casta Diva, un film italien réalisé par Carmine Gallone, sorti en 1954 (remake du film de 1935).
 Casta Diva, un film belge réalisé par Eric de Kuyper, sorti en 1983.